A bizánci történelem két nagy ütközete zajlott a kelet-trákiai Arkadiopolisznál (ma Lüleburgaz, Törökország).

Arkadiopoliszi csata (970) – a bizánciak leverik I. Szvjatoszláv kijevi fejedelem szláv, magyar és bolgár szövetségesekből álló támadó seregét;
Arkadiopoliszi csata (1194) – az I. Iván Aszen vezette bolgárok legyőzik a bizánciakat.